Актай — название ряда объектов:

Населённые пункты

Казахстан 
 Актай — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Актай — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Актай — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Актай — село в Шимановском районе Амурской области.
 Актай — деревня в Моргаушском районе Чувашии.
 Актай — деревня в Цивильском районе Чувашии.

Реки 
 Актай — река в Татарстане.
 Актай — приток Туры (Свердловская область).
 Ак-Тай — приток реки Баранча (Свердловская область).

Прочее 
 Актай — сверхлёгкий многоцелевой вертолёт

См. также 
 Малый Актай (приток Актая) — река в Свердловской области и Пермском крае.